Salesianer bzw. Salesianer-Orden steht für:
 Salesianische Familie, Sammelbezeichnung für salesianische Ordensmitglieder und Gemeinschaften
 Oblaten des hl. Franz von Sales – Salesianer-Oblaten (OSFS)
 Salesianer Don Boscos (SDB; Gesellschaft des hl. Franz von Sales)

Salesianer, Weiteres:
  Salesianer Miettex, österreichisches Wäscherei-Unternehmen

Siehe auch
 Salesianerinnen
 Oblatinnen des hl. Franz von Sales
 Salesius
 Sales